Уніфікація (від.  — один,  — роблю; об'єднання) — приведення до одноманітності, до єдиної форми або системи. Раціональне скорочення числа видів об'єктів однакового функціонального призначення. Уніфікація — найпоширеніший метод стандартизації.

 Уніфікація (інформатика)  — підставка значень замість змінних при виведенні логічної формули.
 Уніфікація (право)  — діяльність організації або компетентних органів держави чи декількох держав, спрямована на вироблення правових норм, що однаково регулюють певні види суспільних відносин.
 Уніфікація (техніка)  — найпоширеніший і ефективний метод стандартизації, який передбачає приведення об'єктів до однотипності на основі встановлення раціонального числа їх різновидів. Дає можливість знизити собівартість виробництва нових виробів, підвищити серійність та рівень автоматизації виробничих процесів.

Посилання 
  

Багатозначні терміни